Studio Pierrot () — японська анімаційна студія. Заснована в 1979 році колишніми співробітниками студії Tatsunoko Production. Її незмінним керівником є Юдзі Нонукава, до цього колишній аніматор і режисер на студіях Hoei Production, Mushi Productions, Studio Jack и Tatsunoko Production. Спочатку студія створювалась для виробництва якісних телевізійних аніме-тайтлів і саме завдяки їм здобула популярність. Серед відомих робіт Studio Pierrot — серіали «Крутий учитель Онідзука», «Наруто», "Бліч" та «Токійський гуль».

Логотипом компанії є обличчя клоуна. Pierrot — японське слово, означаюче клоуна, яке походить від імені персонажа Пьєро.

Серіали

1980-ті 
 The Wonderful Adventures of Nils (Nirusu no Fushigi na Tabi) (1980—1981)
 Urusei Yatsura (1981—1986)
 Miss Machiko (Maichingu Machiko-sensei) (1981—1983)
 Esteban, a Boy from the Sun
 Mrs. Pepper Pot (Spoon Obaasan) (1983—1984)
 Creamy Mami, the Magic Angel (Mahō no Tenshi Creamy Mami) (1983—1984)
 Chikkun Takkun
 Persia, the Magic Fairy (1984—1985)
 Bismark (Sei Jūshi Bismark) (1984—1985)
 Magical Emi, the Magic Star (1985—1986)
 Ninja Senshi Tobikage (1985—1986)
 Pastel Yumi, the Magic Idol
 Anmitsu Hime (1986—1987)
 Ganbare, Kikka-zu! (1986—1987)
 Kimagure Orange Road (1987—1988)
 Norakuro-kun (1987—1988)
 Osomatsu-kun (1988—1989)
 The Burning Wild Man (Moero! Oni-san) (Mar. 1988–Sept. 1988)
 Magical Hat (1989—1990)

1990-ті 
 Heisei Tensai Bakabon (Jan. 1990–Dec. 1990)
 Musashi, the Samurai Lord (1990—1991)
 Tasuke, the Samurai Cop (1990—1991)
 Chokakku, the Stubborn Samurai Boy (1991)
 Marude Dameo (1991—1992)
 Little Ghosts, There, Here, and Where (Chiisa na Obake Acchi, Socchi, Kocchi) (1991—1992)
 Yu Yu Hakusho (1992—1995)
 Tottemo! Luckyman (1994—1995)
 Ninku (1995—1996)
 Fushigi Yūgi (1995—1996)
 Midori no Makibaoh (1996—1997)
 Hajime Ningen Gon (1996—1997)
 Aka-chan to Boku (Baby and Me) (1996—1997)
 Hyper Police (Apr. 1997–Sept. 1997)
 CLAMP School Detectives (May. 1997–Oct. 1997)
 Flame of Recca (1997—1998)
 Takoyaki Mantoman (1998—1999)
 Fancy Lala (Fancy Lala, the Magic Stage) (Apr. 1998–Sept. 1998)
 Neo Ranga (Apr. 1998–Sept. 1998)
 Dokkiri Doctor (Doctor Surprise) (1998—1999)
 Yoiko (1998—1999)
 Chiisana Kyojin Microman (Jan. 1999–Dec. 1999)
 Power Stone (Apr. 1999–Sept. 1999)
 I'm Gonna Be An Angel! (Tenshi ni Narumon!) (Apr. 1999–Sept. 1999)
 Great Teacher Onizuka (1999—2000)
 Rerere no Tensai Bakabon (1999—2000)

2000-ні 
 The Super Milk-chan Show (AKA Oh! Super Milk-chan) (Jan.2000–Apr.2000)
 Gensōmaden Saiyūki (2000—2001)
 Ayashi no Ceres (Apr. 2000–Sept. 2000)
 Gakko no Kaidan (2000—2001)
 Super Gals! Kotobuki Ran (2001—2002)
 Hikaru no Go (2001—2003)
 Kogepan (Nov. 2001 [all episodes])
 Tokyo Mew Mew (2002—2003)
 The Twelve Kingdoms (2002—2003)
 Tokyo Underground (Apr. 2002–Sept. 2002)
 PiNMeN (sic) (Jun. 2002 [all episodes])
 Naruto (2002–Feb. 2007)
 E's Otherwise (Apr. 2003–Sept. 2003)
 Detective School Q (2003—2004)
 Saiyuki RELOAD (2003—2004)
 Saiyuki RELOAD GUNLOCK (Apr. 2004–Sept.2004)
 Midori Days (Midori no Hibi) (Apr. 2004–Jun. 2004)
 Бліч (2004–present)
 Doraemon (2005-present)
 Victorian Romance Emma (Apr. 2005–Jun. 2006)
 Sugar Sugar Rune (2005—2006)
 Naruto: Shippūden (2007–present)
 Blue Dragon (2007-present)
 Hana-sakeru Seishōnen (2009-)

Фільми 
 Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer (1984)
 Eien no Once More (1984)
 Lovely Serenade (1985)
 Long Goodbye (1985)
 Curtain Call (1986)
 Mami, Emi, Pelsia adesugata mahō no sannin musume (1986)
 Mahō no Star Magical Emi: Semishigure (1986)
 Perfect Memory (1987)
 Majokko club yoningumi a-kuukan karano alien X (1987)
 Kaiten mokuba (1987)
 Kimagure Orange Road: Ano hi ni kaeritai (1988)
 Like the Clouds, Like the Wind (1990)
 Abashiri ikka (1992)
 Yū Yū hakusho: Eizō hakusho (1993)
 Key: The Metal Idol (1994)
 Yū Yū hakusho: Meikai shitō hen — Honō no kizuna (1994)
 Shin Kimagure Orange Road: Soshite, ano natsu no hajimari (1996)
 Sonic the Hedgehog: The Movie (1996)
 Boku no Marie (1996)
 Mahō no Star Magical Emi: Kumo Hikaru (2002)
 Naruto the Movie: Snow Princess' Book of Ninja Arts (2004)
 Naruto the Movie 2: Great Clash! The Illusionary Ruins at the Depths of the Earth (2005)
 Naruto the Movie 3: The Animal Riot of Crescent Moon Island (2006)
 Bleach: Memories of Nobody (2006)
 Naruto: Shippūden the Movie (2007)
 Bleach: The DiamondDust Rebellion (2007)
 Bleach: Fade to Black, I Call Your Name (2008)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 

Аніме-студії
Studio Pierrot
Підприємства, засновані 1979